

Passe (Bocoio) — comuna do município de Bocoio, província de Benguela, Angola.
Passe (conceito jurídico) — vínculo entre o atleta e o clube esportivo.
Passe de bola — nos esportes em geral.
Passe para frente — no futebol americano.
Passe espírita — prática espiritual também conhecida como imposição de mãos.
Lei do passe — apartheid: lei que obrigava negros a portarem caderneta.
Linha de Passe — programa da ESPN Brasil.
Linha de Passe (filme) — filme brasileiro de W. Salles e D. Thomas (2008).
Passe-passe —  filme francês de T. Marshall (2008).

Ver também 
Passe Livre

Desambiguações de esportes